Timeline - Ai confini del tempo – romanzo del 1999
 Timeline - Ai confini del tempo – film del 2003